Florent – forma francese del nome proprio di persona Fiorenzo
Andrew Florent – tennista australiano

Pagine correlate
Saint-Florent